Па́мятник Паниковскому — памятник одному из персонажей романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок» — Михаилу Самуэлевичу Паниковскому. Монумент возведён в 1998 году и расположен невдалеке от угла Крещатика и Прорезной, где герой романа до революции зарабатывал на жизнь карманными кражами.

Описание 
Памятник выполнен из бронзы. Статуя, высотой 1,97 м имеет портретное сходство с Зиновием Гердтом, который исполнил роль Паниковского в фильме М. Швейцера. Фигура сделана в виде слепого с тросточкой в шляпе тёмными очками и ложкой на цепочке в кармане. Левая нога спешит наступить на монету — чтобы никто не забрал. Авторы памятника: скульпторы — Виталий Сивко и Владимир Щур, архитектор — Владимир Скульский.

История 
Изначально на нынешнем месторасположении памятника в 1992 году появилась мемориальная доска с текстом, в котором сообщалось, что здесь ранее промышлял великий слепой Паниковский. Спустя 6 лет мемориальную доску сменил памятник, который был открыт 31 мая 1998 года.

Интересные факты 
 Если поставить зеркало к подошве ботинка, то можно увидеть фигу.
 Палочка памятника часто становится жертвой воров-вандалов (в связи с чем планируется установка камеры слежения).

Примечания

Ссылки 
 Памятник Паниковскому 

Паниковскому
Паниковскому
Здания и сооружения, построенные в 1998 году на Украине
Скульптуры 1998 года
1998 год в Киеве